Салыр (также салар, салор, салгир, салгур; туркм. salyr) — древнее туркменское племя, которое, согласно средневековым источникам, входило в группу 24-х самых ранних туркменских (огузских) племен, ведущих свое происхождение от древнего героя-прародителя туркмен Огуз-хана.

Этимология 
Согласно произведению историка Государства Хулагуидов Фазлуллаха Рашид ад-Дина «Огуз-Наме», которое является частью его обширного исторического труда Джами ат-таварих (Сборник летописей), имя салыр означает «куда бы ни пришел, везде сражаешься мечом и палицей», а в книге хана и историка Хивинского ханства Абу-ль-Гази «Родословная туркмен» значение названия племени приводится как «вооруженный саблей». Салыр был старшим сыном Даг-хана, пятого сына Огуз-хана.

История 

В различных версиях огузо-туркменского героического эпоса «Огуз-Наме» указывается, что племя салыр играло важную роль в Огузском государстве до середины X века вплоть до начала сельджукского движения, а многие ханы этого государства были родом из салыров. В своем труде «Джами ат-таварих», Рашид ад-Дин отмечает:

<blockquote>«Длительное время царское достоинство оставалось в семье Огуза; так долго сан государя был в родовой ветви Салыра, а после этого (из) других ветвей (также) были почитаемые цари».</blockquote>

Впоследствии, основная масса племени салыр жила на территории Туркменистана, значительная их часть в XI—XII вв. ушла вместе с другими огузо-туркменскими племенами на запад; в Малой Азии в XII—XIII вв. они образовали Караманское бекство (Караманогуллары). Династия Салгуридов, правившая в Фарсе в 1148—1282 гг. и сыгравшая важную роль в создании Румского султаната, была родом из племени салыр. Часть племени переселилась в Крым, а крымская река Салгир, по мнению ряда ученых, обязана своим названием этому племени. В XIV—XVI вв. салыры возглавляли крупнейшее военно-племенное объединение пяти крупных туркменских племен: салыров, арсары, теке, йомудов и сарыков. Данный военный союз существовал до тех пор, пока не перестала течь вода реки Амударья по Узбою. В Южном Туркменистане были известны хорасанские салыры. В XVI—XIX вв. салыры жили на Мангышлаке и Северном Балхане, в Хивинском ханстве, в среднем течении Амударьи, в Мургабском оазисе и, наконец, в Серахсе — последнем месте их окончательного оседания в 1884 г.. Часть туркмен-салыров в 1370 году переселилась из Самарканда в Кашгарию, Восточный Туркестан (современкый Сюньхуа-Саларский автономный уезд провинции Цинхай Китая), где они известны под названием салары.

Крупными подразделениями племени салыр являются Акман и Гараман (Караман). Легенды связывают данные этнонимы с именами родоначальников. Абу-ль-Гази упоминает имя Караман-бека, ушедшего во главе многих родов на Мангышлак (в X—XI вв.). Во времена Ходжа Ахмеда Ясави (1105—1166), два крупных туркменских племени акман и гараман жили в Туркестане и, по легенде абдалов, их родоначальники, Акман и Гараман, были родом из племени абдал. Салары Китая считают Акмана и Карамана своими родоначальниками, а в г. Гейцзы находится почитаемая ими могила Карамана. Этноним гараман часто встречается и в Болгарии, Турции, Македонии, например, в Турции порода овец названа гараманская . Судя по этнотопонимии, туркменский этнос гараман жил и в Крыму.

Известный туркменский историк XVI века, уроженец города Ниса Салар Баба Гулалы оглы Харыдари, который является автором труда «Всеобщая история», был родом из племени салыр.

 Топонимика 
На территории Туркменистана имеются следующие топонимы, связанные с племенем салыр:

 Аул Салыр и колодец Салыргуйи в Ходжамбазском этрапе Лебапского велаята;
 Колодец Салыр в Дарганатынском этрапе Лебапского велаята;
 Арык Салырарык и местность Салыртокай в Дяневском этрапе Лебапского велаята;
 Колодец Салыр рядом с аулом Ербент в Ахалском велаяте;
 Крепость Салыргала в г. Ёлётен Марыйского велаята;
 Возвышенность Салырдепиз в Западных Каракумах.

В связи с миграциями огузо-туркменских племен в Средние века в пределах Центральной Азии, Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока и Индийского суб-континента, племя салыр оставило свои следы в топонимике ряда стран:

 Река Салыръелга, Башкортостан и Оренбурская область, Россия;
 Река Акман и гора Акмантау, Башкортостан, Россия
 Деревня Саларьево в Новомосковском округе Москвы, Россия
 Аул Караман, Омская область, Россия
 Село Караман, Саратовская область, Россия
 Река Салгир в Крыму;
 Город Салар в Западной Бенгалии, Индия;
 Синьхуа-Саларский автономный уезд, провинция Цинхай, Китай
 Канал Салар в Ташкенте и Ташкентской области, Узбекистан
 Поселок Салар, Кибрайский район, Узбекистан
 Ил Караман, Турция
 Деревня Салур, ил Караман, Турция
 Деревня Салур, ил Конья, Турция
Всего на территории Турции зафиксировано 22 топонима туркменского племени салыр'', а в XVI в. их было 51.

Примечания 

Туркменские племена
История туркмен
История Турции